Геннадий Мальцев:
 Мальцев, Геннадий Васильевич (1935—2013) — юрист, член-корреспондент Российской академии наук.
 Мальцев, Геннадий Степанович (Кенеш Мучи; 1929—1991) — чувашский писатель, поэт, редактор и корреспондент.